Santoromito ist der Familienname folgender Personen:

 Jenna Santoromito (* 1987), australische Wasserballspielerin 
 Mia Santoromito (* 1985), australische Wasserballspielerin